Las lenguas bereberes septentrionales son una sub-familia de las lenguas bereberes habladas de un extremo a otro del Magreb. Su continuidad se rompe por la expansión del árabe, y en menor medida por el subgrupo zenati, aunque sin lugar a dudas las bereberes septentrionales comparten ciertas innovaciones que no se encuentran en las lenguas circundantes, un notable suavizar de k a sh o ch, y la falta de a- en ciertas palabras, como "mano" (afus vs. fus). Incluye (Lenguas con más de 15 millones de hablantes):

Lenguas bereberes del Atlas:
Idioma judeo-bereber (jbe) hablado en Israel por los judíos bereberes.
Idioma tashelhit también conocido como idioma Shilha (shi) hablado en Marruecos.
Tamazight del Marruecos Central (tzm) hablado en Marruecos.
Idioma bereber ghomari  (gho) hablado en Marruecos.
Idioma Sanhaja de Srair hablado en Marruecos.

Cabilio (kab) (Argelia)
Lenguas zenati
Rifeño
Chaoui
Dialectos zenati de Argelia Occidental
Chenoui (cnu) (Argelia)
Mzab-Wargla
Bereber de Orán Sur
 Gurara
 Tuwat 
Tidikelt
Mozabita
Wargla
Tugurt

Los límites orientales parecen ser difusos: algunas fuentes incluyen la lengua nafusi y el ghadames, mientras que otras no. La mayoría de las fuentes están de acuerdo respecto a que el ghadames está por fuera de las bereberes septentrionales, pero Ethnologue no.

No hay una respuesta autorizada a la duda de cuál de estos describir como una "lengua" versus un "dialecto", algunos académicos han visto a las bereberes septentrionales sino a todas las lenguas bereberes como dialectos de una sola lengua, mientras otros surgieron con cuentas mucho más altas. En cualquier caso, la comprensibilidad mutua entre las lenguas bereberes septentrionales es alta, aunque no perfecta.

Comparación léxica 
Los numerales del 1 al 10 en diferentes lenguas bereberes septentrionales son:
{|class=wikitable style=text-align:center;
|-
! rowspan=2|GLOSA
! colspan=2|Atlas
! rowspan=2|Taqabaylit
! colspan=1|Zenati
! rowspan=2|Tarifit
! rowspan=2|PROTO-BERBER Sep.
|-
! Tamazight !! Tashelhit !! Tagargrent
|-
| '1' || ʎiwən || yan || ʎiwɘn || iggən (m.)iygən (f.) || iʒən || *iggən
|-
| '2' || siːn || sin || siːn || sənn (m.) sənnət (f.) || (θnayən) || *siːn
|-
| '3' || qrɑdˤ || kradˤ || (θlaθa) || ʃaradˤ (m.)ʃaradˤt (f.) || (θraθa) || *qrɑdˤ
|-
| '4' || ukuz || kozˤ || (rˤʌbʕa) || kkʷəzˤ (m.)kkʷəzˤt (f.) || (arˤbˤa) || *kuzˤ
|-
| '5' || smus || smːus || (χʌmsɐ) || səmːəs (m.)səmːəst (f.) || (xamsa) || *səmːus
|-
| '6' || sˤdis || sdˤis || (sɜt͡sɐ) || sˤəsˤː (m.)sˤəsˤːət (f.) || (sətta) || *sdˤis
|-
| '7' || sɐ || sa || (sʌbʕa) || sa (m.)sat (f.) || (səβˤa) || *sa
|-
| '8' || tˤɒm || tam || (θmʌɲa) || tam (m.)tamət (f.) || (θəminiya) || *tˤam
|-
| '9' || tzzɐ || tzˤa || (tʌsʕɒ) || təsː (m.)təsːət (f.) || (tsˤa) || *tzˤa
|-
| '10' || mrɑw || mraw || (ʕʌʃrin) || maraw (m.)mrawət (f.) || (ˤəʃra) || *maraw
|}
Las formas entre paréntesis son adaptaciones de préstamos léxicos del árabe. Los numerales distinguen forma masculina y forma femenina, cuando se da una sola forma esta es la de masculino.